Hörden steht für:

 Hörden am Harz, Gemeinde im Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Hörden (Gaggenau), Ortsteil der Stadt Gaggenau im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hörden (Weyhe), Ortsteil der Gemeinde Weyhe im Landkreis Diepholz, Niedersachsen